Åsbacka är en kulle i Åland (Finland). Den ligger i den norra delen av landskapet,  km norr om huvudstaden Mariehamn. Toppen på Åsbacka är  meter över havet. Åsbacka ligger på ön Fasta Åland. Den ligger vid sjön Vandöfjärden.

Terrängen runt Åsbacka är platt. Havet är nära Åsbacka västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Åsbacka. Runt Åsbacka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jomala,  km söder om Åsbacka. 

I omgivningarna runt Åsbacka växer i huvudsak barrskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Åland